El Salvador
 El Cedro (El Salvador), localité de El Salvador.
 El Cedro (Mexique), localité du Mexique.
 localité du district de Macaracas dans la province de Los Santos au Panama
 localité du district de Los Pozos dans la province de Herrera au Panama